Bernard Thomas Tréhouart (1754-1804), personnalité politique française ;
 François Thomas Tréhouart (1798-1873), son fils, officier de marine français.